Слюсарево:
 Слюсарево — село в Савранском районе Одесской области Украины.
 Слюсарево — село в Котовском районе Волгоградской области России.